Philetairos ist der Name mehrerer antiker Personen:

 ein Dichter der mittleren attischen Komödie, siehe Philetairos (Dichter)
 Begründer der Dynastie der Attaliden, siehe Philetairos (Pergamon)
 der Sohn eines Eumenes. Es ist ungewiss, ob er Bruder von Eumenes I. oder Vetter von Attalos I. war. Er ist als Stifter in Thespiai belegt.
 ein Sohn Attalos I., siehe Philetairos (Attalide)